Aquesta línia evolutiva de Pokémon inclou Trapinch, Vibrava i Flygon.

Trapinch 

Trapinch és una de les espècies que apareixen a la franquícia Pokémon, una sèrie de videojocs, anime, mangues, llibres, cartes col·leccionables i altres mitjans que va ser inventada per Satoshi Tajiri i ha generat milers de milions de dòlars en beneficis per a Nintendo i Game Freak. És de tipus terra i evoluciona a Vibrava.

Vibrava 

Vibrava és una de les espècies que apareixen a la franquícia Pokémon, una sèrie de videojocs, anime, mangues, llibres, cartes col·leccionables i altres mitjans que va ser inventada per Satoshi Tajiri i ha generat milers de milions de dòlars en beneficis per a Nintendo i Game Freak. És de tipus terra i tipus drac. Evoluciona de Trapinch i evoluciona a Flygon.

Flygon 

Flygon és una de les espècies que apareixen a la franquícia Pokémon, una sèrie de videojocs, anime, mangues, llibres, cartes col·leccionables i altres mitjans que va ser inventada per Satoshi Tajiri i ha generat milers de milions de dòlars en beneficis per a Nintendo i Game Freak. És de tipus terra i tipus drac i evoluciona de Vibrava.

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial de Pokémon
 
 
 

Pokémon de tipus terra
Pokémon de tipus drac